Aapua (plaats), een plaats binnen de Zweedse gemeente Övertorneå in de provincie Norrbottens län
 Aapua (rivier), een rivier binnen de Zweedse gemeente Övertorneå in de provincie Norrbottens län